La saison 2023 du Championnat du Brésil féminin de football  est la onzième saison du championnat. Le SC Corinthians vainqueur de la saison précédente remet son titre en jeu.

Organisation 
La première phase du championnat, programmée de février à juin, est une poule unique de 16 équipes au sein de laquelle chaque équipe rencontre une fois chacune de ses adversaires.

Les huit premières équipes se qualifient pour la deuxième partie de la saison avec un système d'élimination directe en matches aller-retour avec trois tours : quarts de finale, demi-finale et finale.

Les quarts de finale se disputent en juin, la compétition sera ensuite interrompue en raison de la Coupe du monde féminine de football 2023, elle reprendra le 27 août avec la première demi-finale et s'achèvera le 17 septembre avec la finale retour.

Les quatre dernières équipes de la première phase sont reléguées en deuxième division.

Compétition

Première phase 

|}

Deuxième phase

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat du Brésil de football 2022

Liens externes 
  Site internet officiel

2023
Brésil feminin
Football